MDB peut faire référence à :
 Mouvement démocratique brésilien ;
 Multilateral Development Bank, Banque multilatérale de développement (BMD);
  ;
 Monitoring de la biodiversité, un programme de l'Office fédéral de l'environnement pour surveiller la biodiversité en Suisse ;
 Mieux se déplacer à bicyclette une association de cyclistes en Île-de-France ;
 .mdb, une extension de fichier associée à Microsoft Access, un logiciel de bases de données.

Notes et références